Keizer Frans I Stefan (1708-1765), Rooms-Duits keizer (1745-1765)
Keizer Frans II (1768-1835), Rooms-Duits keizer (1792-1806), als Frans I keizer van Oostenrijk (1804-1835)